Tomatin ist
 ein Glycoalkaloid der Tomate, siehe α-Tomatin
 eine fälschliche Bezeichnung für Solanin
 ein Ort in Schottland, siehe Tomatin (Schottland)
 eine schottische Whiskydestillerie und -marke, siehe Tomatin (Whiskybrennerei)